Салвий (Salvius) е име на:

 Римската фамилия Салвии от Урбс Салвия в Мачерата
 Салвий Трифон, роб, водач на робско въстание, обявил се за цар 101 пр.н.е.
 Квинт Салвидиен Руф Салвий († 40 пр.н.е.), римски военачалник, най-близък съветник на Октавиан
 Гай Салвий Либералис (fl. 80 г.), генерал
 Салвий, няколко светии
 Марк Салвий Отон (претор), дядо на император Отон (69 г.)
 Луций Салвий Отон, суфектконсул 33 г., баща на император Отон
 Луций Салвий Отон Тициан, консул 52 г., брат на император Отон
 Луций Салвий Отон Кокцеиан, суфектконсул 82 г.
 Марк Салвий Отон (Отон), император на Римската империя (69 г.)
 Публий Салвий Юлиан (юрист), консул 148 г.
 Гай Салвий Капитон, суфектконсул 148 г.
 Луций Росций Елиан Пакул Салвий Юлиан, консул 223 г.
 Гай Салвий Либерал Ноний Бас, суфектконсул 85 г. (от Урбс Салвия)
 Гай Салвий Вителиан (консул 96 г.), суфектконсул 96 г.
 Тит Салвий Руфин Миниций Опимиан, суфектконсул 123 г.
 Публий Салвий Юлиан (консул 175 г.)
 Вибия Салвия Вария, съпруга на Луций Росций Елиан Пакул (консул 187 г.)

Други:
 Урбс Салвия (днес Урбисаглия), древен римски град в Италия
 Салвия, род растения, подправка
 Salvia divinorum, психоактивно растение
 Salvia officinalis (Градински чай), малък вечнозелен храст